Křižáci mohou být:

 Křižáci (Kossak-Szczucka), historický román Žofie Kossakové (Zofia Kossak-Szczucka)
 Křižáci (Sienkiewicz), historický román Henryka Sienkiewicze
 Čeští křižáci, historický román Josefa Svátka
 The Crusaders, česky Křižáci v Evropě nebo Křižáci na Západě, román Stefana Heyma